Arnsdorf steht für:

in Deutschland:

 Arnsdorf, Ort und Gemeinde im Landkreis Bautzen, Sachsen
 Arnsdorf (Braunsbach), Ortsteil und Dorf der Gemeinde Braunsbach, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Arnsdorf (Dietfurt an der Altmühl), Ortsteil der Gemeinde Dietfurt an der Altmühl, Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz, Bayern
 Arnsdorf (Doberschau-Gaußig), Ortsteil der Gemeinde Doberschau-Gaußig, Landkreis Bautzen, Sachsen
 Arnsdorf (Jessen), Ortsteil der Stadt Jessen, Landkreis Wittenberg, Sachsen-Anhalt
 Arnsdorf (Penig), Ortsteil der Stadt Penig, Landkreis Mittelsachsen, Sachsen
 Arnsdorf (Ruhland), Ortsteil der Stadt Ruhland, Landkreis Oberspreewald-Lausitz, Brandenburg
 Arnsdorf (Striegistal), Ortsteil der Gemeinde Striegistal, Landkreis Mittelsachsen, Sachsen
 Arnsdorf (Vierkirchen), Ortsteil der Gemeinde Vierkirchen, Landkreis Görlitz, Sachsen
 Arnsdorf (Zettlitz), Ortsteil der Gemeinde Zettlitz, Landkreis Mittelsachsen, Sachsen
 Arnsdorf-Hilbersdorf, ehemalige Gemeinde im ehemaligen Kreis Görlitz, Sachsen

in Österreich:

 Arnsdorf (Gemeinde Lamprechtshausen), Katastralgemeinde in der Gemeinde Lamprechtshausen in Salzburg
 ein Teil der Gemeinde Rossatz-Arnsdorf in Niederösterreich
 Arnsdorf (Herrschaft), Grundherrschaft im Erzherzogtum Österreich unter der Enns

in Polen:

 die ältere Bezeichnung von Grafendorf in der Woiwodschaft Niederschlesien, siehe Gorzanów
 eine Ortschaft Karnków, Woiwodschaft Niederschlesien (ehemals Arnsdorf im Landkreis Strehlen, Niederschlesien); siehe Gmina Przeworno
 eine Ortschaft Każmierzów, Woiwodschaft Niederschlesien (ehemals Arnsdorf im Landkreis Glogau, Niederschlesien); siehe Gmina Polkowice
 Lubomino, Woiwodschaft Ermland-Masuren (ehemals Arnsdorf im Landkreis Heilsberg, Ostpreußen)
 eine Ortschaft Milcz, Woiwodschaft Niederschlesien (ehemals Arnsdorf im Landkreis Wohlau, Niederschlesien)
 eine Ortschaft Miłków (Podgórzyn), Woiwodschaft Niederschlesien (ehemals Arnsdorf im Landkreis Hirschberg, Niederschlesien)
 eine Ortschaft Milikowice, Woiwodschaft Niederschlesien (ehemals Arnsdorf im Landkreis Schweidnitz, Niederschlesien)
 eine Gemeinde Gmina Miłkowice, Woiwodschaft Niederschlesien (ehemals Arnsdorf im Landkreis Liegnitz, Niederschlesien)
 eine Ortschaft Przecza, Woiwodschaft Opole (ehemals Arnsdorf im Landkreis Falkenberg, Oberschlesien)

 in Tschechien:

 Arnoltice, Gemeinde im Okres Děčín
 Arnoltice (Bulovka), Ortsteil von Bulovka, Okres Liberec
 Arnoltice, Ortsteil von Huzová, Okres Olomouc
 Arnultovice, Ortsteil von Jindřichov ve Slezsku, Okres Bruntál
 Arnultovice (Nový Bor) (deutsch Arnsdorf bei Haida), Ortsteil von Nový Bor (Haida), Okres Česká Lípa (Bezirk Böhmisch Leipa)
 Arnultovice, Ortsteil von Rudník, Okres Trutnov; siehe Arnultovice (Rudník)
 Arnultovice, Ortsteil von Velké Chvojno, Okres Ústí nad Labem

Siehe auch:
 Arndorf
 Arnstorf
 Arensdorf